Broby landskommun kan avse:
Broby landskommun, Skåne
Broby landskommun, Västergötland